Āqcheh Kand kan syfta på följande platser:

Iran 

 Āqcheh Kand (ort i Iran), Östazarbaijan, 
 Āqcheh Gonbad, ort, Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar